Министерство внутренних дел Туркменистана () — орган центральной исполнительной власти, осуществляющий в соответствии с законодательством Туркменистана функции, связанные с охраной общественного порядка и общественной безопасности, а также раскрытием преступлений и их профилактикой.

История 
19 февраля 1998 года президент Туркменистана Сапармурад Ниязов подписал Указ «Об образовании полиции Туркменистана».
«В связи с происшедшими коренными преобразованиями, вызванными обретением Туркменистаном независимости и статуса нейтрального государства, ускорения интеграции в мировую правоохранительную систему по обеспечению общественной безопасности, борьбе с преступностью, постановляю: Образовать в системе Министерства внутренних дел Туркменистана подразделения полиции на базе существующих подразделений милиции».

Руководство 
 Чакыев, Мамметхан Бердимырадович — министр внутренних дел Туркменистана
 Чопанов Арслан Сазакович — заместитель министра внутренних дел Туркменистана, подполковник полиции

Министры

Система МВД Туркменистана 
В систему МВД Туркменистана входят:
 Органы внутренних дел (полиция)
 Центральный аппарат
 Аппарат территориальных органов
 Академия полиции Туркменистана имени генерала армии С. А. Ниязова
 Институт МВД Туркменистана
 Медицинские учреждения
 Стадион «Копетдаг»
 Спортивные клубы
 Иные подразделения, созданные для выполнения задач, возложенных на органы внутренних дел
 Внутренние войска

Примечания

Ссылки 
 Официальный Туркменистан
 Действующее правительство Туркменистана на сайте cia.gov

Туркмения
Министерства Туркменистана